

Суккуловська сільська рада — сільське поселення, Дюртюлинський район, Башкортостан
 Суккуловська сільська рада — сільське поселення, Єрмекеєвський район, Башкортостан